stazione di Milano Porta Nuova – stazione ferroviaria di Milano, in esercizio dal 1840 al 1850
 stazione di Milano Porta Nuova – stazione ferroviaria di Milano, in esercizio dal 1850 al 1861
 stazione di Milano Porta Nuova – stazione ferroviaria di Milano, in esercizio dal 1931 al 1961
 stazione di Pescara Porta Nuova – stazione ferroviaria di Pescara
 stazione di Torino Porta Nuova – stazione ferroviaria di Torino
 stazione di Verona Porta Nuova – stazione ferroviaria di Verona
 stazione di Porta Nuova – stazione della metropolitana di Torino